Penteli kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Penteli, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Pentéli (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Pentéli (ort), Epirus, Nomós Ioannínon,